Фейнберг — еврейская фамилия. Известные носители:

 Фейнберг, Владимир Борисович (1892—1969) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Фейнберг, Евгений Львович (1912—2005) — советский физик-теоретик, академик РАН.
 Фейнберг, Илья Львович (1905—1979) — русский советский литературовед, пушкинист, брат Е. Л. Фейнберга.
 Фейнберг, Леонид Евгеньевич (1896—1980) — русский поэт и искусствовед, художник.
 Фейнберг, Савелий Моисеевич (1910—1973) — советский физик, сотрудник лаборатории № 2 АН СССР, один из создателей ядерной энергетики СССР.
 Фейнберг, Самуил Евгеньевич (1890—1962) — советский пианист, педагог и композитор, брат Л. Е. Фейнберга.
 Фейнберг, Софья Леонидовна (в замужестве Прокофьева; род. 1928) — детская писательница, дочь Л. Е. Фейнберга.
 Фейнберг, Цецилия Мироновна (Цыпа Мееровна, 1885—1973) — советский психиатр и организатор судебной экспертизы, кандидат медицинских наук, с 1930 по 1950 гг. директор Института судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

Псевдонимы 
 Кунин, Владимир Владимирович (настоящая фамилия Фейнберг; 1927—2011) — русский писатель, драматург и сценарист.
 Северцев, Сергей Леонидович (настоящая фамилия Фейнберг; 1924—1991) — русский поэт, драматург и переводчик, сын Л. Е. Фейнберга.

См. также 
 Файнберг